Jeff Williams – giocatore di baseball australiano
Jeff Williams – giocatore di poker statunitense
Jeff Williams – hockeista su ghiaccio canadese
Jeff Williams – velocista statunitense